

Lokalizacje

Niemcy 
 Aßling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Aßling – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg

Słowenia 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Jesenice

Zobacz też 
 Assling